El nombre de Colegiata de la Encarnación o cualquiera de sus variantes:
Colegiata de Nuestra Señora de la Encarnación;
Colegiata de Santa María de la Encarnación
son el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como colegiatas en honor a la  Encarnación, es decir, el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella la salvación del hombre.

Advocación 

 Nuestra Señora de la Encarnación:
– Festividad: 25 de marzo.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Colegiata de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, colegiata católica en la localidad de Baza (Granada);
 Antigua Colegiata de la Encarnación, colegiata católica en la localidad de Huéscar (Granada);
 Colegiata de la Encarnación, colegiata católica en la localidad de Loja (Granada);
 Colegiata de Nuestra Señora de la Encarnación, colegiata católica en la localidad de Motril (Granada).